USS Houston kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse marineschepen:

 USS Houston (1920) - marine-vrachtschip
 USS Houston (1930) - zware kruiser
 USS Houston (1943) - lichte kruiser
 USS Houston (1982) - onderzeeboot